Personen & media
 Andrew Jenks, Amerikaans filmregisseur
World of Jenks, een documentair reality-programma van Andrew Jenks 

Plaatsen
 Jenks (Oklahoma), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Oklahoma